Тетеревка — топоним и гидроним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Тетеревка — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.

Украина 
 Тетеревка — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Тетеревка — село в Жашковском районе Черкасской области.

Реки 
 Тетеревка — река в Московской области России, приток реки Цны.
 Тетеревка — река в Житомирской области Украины, приток Тетерева.